Die Saison 2013/14 der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar war die 36. Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, die bis 2012 unter dem Namen Oberliga Südwest firmierte, und die sechste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter der Führung des Fußball-Regional-Verbandes Südwest.

Der FK Pirmasens sicherte sich am 33. Spieltag die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga Südwest. Vizemeister FSV Salmrohr qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele in die Regionalliga, unterlag jedoch dem FC Nöttingen und verblieb somit in der Oberliga.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Südwest
Für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest ist der Meister sportlich qualifiziert. Der Zweite kann sich in einer Relegation qualifizieren. Falls der Meister oder Vizemeister nicht aufstiegsberechtigt sein sollten, rücken nächstplatzierte Teams nach, wobei für den direkten Aufstieg mindestens der vierte, für die Relegation mindestens der fünfte Tabellenplatz erreicht werden muss. 
 Abstieg in die Verbandsligen
Absteigen müssen zwei bis maximal fünf Vereine.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2013/14 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2012/13:
 SC 07 Idar-Oberstein
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2012/13:
 SG 06 Betzdorf
 SV Elversberg II
 SV Gonsenheim
 SC Hauenstein
 Arminia Ludwigshafen
 TuS Mechtersheim
 SV Mehring
 Borussia Neunkirchen
 TSG Pfeddersheim
 FK Pirmasens
 SV Roßbach/Verscheid
 1. FC Saarbrücken II
 FSV Salmrohr
 SV Röchling Völklingen
 der Aufsteiger aus der Rheinlandliga 2012/13:
 SpVgg Burgbrohl
 der Aufsteiger aus der Saarlandliga 2012/13:
 FC Hertha Wiesbach
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südwest 2012/13:
 SV Alemannia Waldalgesheim

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Aufstiegsrunde zur Oberliga 

Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Rheinland, Saarland und Südwest aus. Die Auslosung ergab, dass der Bewerber aus dem Saarland zuerst gegen den Vertreter aus dem Rheinland spielt. Im zweiten Spiel steht dann der Verlierer des ersten Spiels dem Vertreter des Südwestdeutschen Fußballverbandes gegenüber. Im dritten Spiel spielt der Sieger des ersten Spiels gegen den Vertreter des Südwestdeutschen Fußballverbandes. Bei einem Unentschieden im ersten Spiel muss der Rheinlandvertreter das zweite Spiel bestreiten.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Rheinlandliga: SV Morbach
 Vizemeister der Saarlandliga: FV 07 Diefflen
 Vizemeister der Verbandsliga Südwest: FC Fortuna Mombach

|}

|}

Einzelnachweise 

2013
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2013/14